Plochtchad Alexandra Nevskogo (en français, place Alexandre Nevski) peut désigner :
 Plochtchad Alexandra Nevskogo, une place de Saint-Pétersbourg ;
 Plochtchad Alexandra Nevskogo 1, une station du métro de Saint-Pétersbourg ;
 Plochtchad Alexandra Nevskogo 2, une station du métro de Saint-Pétersbourg.